Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der XXI. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die XXI. Gesetzgebungsperiode begann am 29. Oktober 1999 und endete am 19. Dezember 2002. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der XXI. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

21